Тирел 010 е болид от Формула 1, с който отборът на Тирел участва в сезон 1980, и в сезон 1981. Болидът е конструиран от Маурис Филип.

010 е единайсeтия болид на Тирел, задвижван от Форд Косуърт DFV V8 двигател. Болидът прави своя дебют в третия кръг от шампионата за 1980 в Киалами, пилотиран от Жан-Пиер Жарие и Дерек Дейли. Новозеландския пилот Майк Такуел взе участие в последните две състезания в Монреал и в Уоткинс Глен, без особени добри резултати, докато Жарие и Дейли постигнаха 9 точки (включително 5 точки със 009) за да донесат шесто място за отбора при конструкторите.

Тирел използваха 010 в първата част от сезон 1981, като Еди Чийвър и Кевин Коган бяха пилотите за ГП на САЩ-запад. Коган бе заменен от аржентинеца Рикардо Зунино за южноамериканските състезания, преди Микеле Алборето да заеме мястото на Зунино за ГП на Сан Марино до края на сезона. Последното състезание на 010 бе за ГП на Австрия преди да бъде заменен изцяло от 011 (макар че Еди Чийвър пилотира 011 за ГП на Германия). Чийвър завърши в точките четири пъти, докато Коган, Зуниню и Алборето не постигнаха точки. 8 от общо 10 точки са били постигнати с болида 010.

Класиране във Формула 1 

* 3 точки постигнати за сезон 1980 с Тирел 009
** 2 точки постигнати за сезон 1981 с Тирел 011

Външни препратки 
 Тирел 010 в statsf1.com

Болиди от Формула 1